Rütsche ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rütsche (* 1970), Schweizer Rechtswissenschafter
 Claudia Rütsche, Schweizer Paläontologin und Direktorin des Zürcher Museums Kulturama